Валерий Владимирович Путов (род. 2 января 1954, п. Коханово, Витебская область) — советский, российский военачальник, генерал-полковник; член Союза журналистов России.

Биография 
В 1975 г. окончил Высшее пограничное военно-политическое Краснознамённое училище КГБ при Совете министров СССР им. К. Е. Ворошилова. Служил в Забайкальском пограничном округе — на заставе Капцегайтуй (Краснокаменский район, заместитель начальника по политической части), в Сретенском и Кокуйском пограничных отрядах.

С 1984 г., по окончании Военной академии имени М. В. Фрунзе, — начальник штаба Гродековского пограничного отряда, затем — начальник Сковородинского пограничного отряда. С 1993 г. — заместитель начальника штаба Управления группы Пограничных войск России в Республике Киргизия, затем — заместитель командующего войсками Забайкальского пограничного округа.

В 1998 г. окончил Академию Генерального штаба РФ, после чего занимал должности первого заместителя начальника Забайкальского регионального управления, начальника штаба Северо-Кавказского регионального управления (с октября 2000 г.) Федеральной пограничной службы России. Руководил в Чечне операциями против банды Гелаева (2000), а также против банды бригадного генерала Хусейна Исабаева (2002).

C июня 2003 г. возглавлял Северо-Восточное Пограничное управление береговой охраны ФСБ РФ, в 2006—2009 г. — Региональное пограничное управление ФСБ России по Дальневосточному федеральному округу.

С 2011 г. — вице-президент ООО «Аналитик Групп».

Семья 
Женат, имеет дочь.

Награды 
 почётное звание «Заслуженный пограничник Российской Федерации»
 орден Красной Звезды (1991)
 орден «За военные заслуги»
 медаль «За боевые заслуги» (1979)
 медаль «За отличие в охране государственной границы»
 медали
 именное огнестрельное оружие.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Второй чеченской войны
Члены Союза журналистов России